Okręty rosyjskie i radzieckie nazwane od admirała Stiepana Makarowa:
 Admirał Makarow (1908) – krążownik pancerny typu Bajan, w służbie 1908-1925.
 Admirał Makarow (1946) – lekki krążownik, dawny niemiecki Nürnberg, w służbie 1946-1959.
 Admirał Makarow (1970) – krążownik rakietowy typu proj. 1134A, w służbie 1972-1992.
 Admirał Makarow (2015) – fregata proj. 11356R/M dla Marynarki Wojennej Federacji Rosyjskiej.